Toray Pan Pacific Open 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 23–29 września 2012 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 2 168 400 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012 w Japonii
2012
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)